12-й Чемпионат СССР по русским шашкам проводился в Киеве с 2 по 26 марта 1950 года. Чемпионом страны стал Исер Куперман, второе место занял Владимир Каплан, третье — Марат Коган.

Турнирная таблица 

(1 — победа, = — ничья, 0 — поражение)

Литература 
 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю. А. Арустамов, В. М. Высоцкий, С. Н. Горбачёв. 1990.

Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спортивные соревнования в Киеве
Спорт на Украине в 1950 году
Март 1950 года
Чемпионаты СССР в 1950 году
Соревнования по шашкам на Украине